Als Tellerfleisch bezeichnet man:

ein Gericht aus Rindfleisch, siehe Tafelspitz (Gericht)
ein Gericht aus Schweinefleisch, siehe Sauerfleisch